Die Finalrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007 umfasste die Gruppenersten der Vorrunde Südafrika, Australien, Neuseeland und Argentinien und die zweitplatzierten England, Fidschi, Schottland und Frankreich. Das erste Viertelfinalspiel war am 6. Oktober, das Finale fand am 20. Oktober statt.

Übersicht

Viertelfinale

1. Viertelfinale 

 Dies war Englands dritter Sieg gegen Australien in Folge bei einer Weltmeisterschaft, nach den Siegen im Viertelfinale 1995 und dem Finale 2003.
 Mit den zwölf Punkten, die Jonny Wilkinson in diesem Spiel erzielte, übertraf er Gavin Hastings’ WM-Rekord von 227 Punkten.

2. Viertelfinale 

Die Niederlage bedeutete für die Neuseeländer das schlechteste Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft. Nie zuvor hatten sie das Halbfinale verpasst.

3. Viertelfinale 

 Dies war Fidschis erstes Viertelfinale seit der Weltmeisterschaft 1987.

4. Viertelfinale 

 Argentinien qualifizierte sich erstmals überhaupt für das Halbfinale einer Weltmeisterschaft.

Halbfinale

1. Halbfinale 

 Josh Lewseys Versuch nach 79 Sekunden war der schnellste in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft und wohl auch der schnellste in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft.
 Jonny Wilkinson erhöhte seinen Punkterekord bei Weltmeisterschaften auf 243.

2. Halbfinale

Spiel um Platz 3 

 Zum ersten Mal in der Geschichte der Rugby-Weltmeisterschaften trafen in der K.-o.-Runde zwei Teams aufeinander, die bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt hatten.

Finale 

 Jonny Wilkinson erhöhte mit seinen sechs Punkten den WM-Rekord auf 249 Punkte.

Weblinks 
 Rückblick auf worldcupweb.com (archiviert)

Finalrunde